Еленево () — название населённых пунктов:

Польша 
 Еленево — сельская гмина (волость) в Сувалкском повяте Подляского воеводства.
 Еленево —  деревня в Сувалкском повяте Подляского воеводства.